Palazzo Sanseverino – Palazzo di Acri in provincia di Cosenza
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Chiaromonte in provincia di Potenza
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Falcone in provincia di Messina
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Marcellinara in provincia di Catanzaro
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Napoli
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Parma
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Roma
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Trapani
 Palazzo Sanseverino – Palazzo di Vigevano in provincia di Pavia